Ausbesserungswerk München steht für folgende Werke in München:

 Ausbesserungswerk München-Freimann
 Ausbesserungswerk München-Neuaubing
 Centralwerkstätte München